Szwajcaria:
 Oberaargau – region
 Oberaargau – okręg (Verwaltungskreis) w kantonie Berno

Inne:
 Oberaargau-Jura-Bahnen – dawna spółka kolejowa w Szwajcarii

Zobacz też:
 Emmental-Oberaargau